Мачајас има више значења:
 Мачајас (Њујорк)
 Мачајас (Вашингтон)
 Мачајас (Мејн)